В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 6-1, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Зіна Гаррісон (фінал)
  Моніка Селеш (півфінал)
  Наташа Звєрєва (півфінал)

 Гелен Келесі (1-ше коло)
 Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington